Une recommandation peut-être :

 dans des contextes techniques, une norme (philosophie) ou une norme sociale ;
 en terminologie, une recommandation ;
 les systèmes de recommandation sont une forme spécifique de filtrage de l'information (SI) visant à présenter les éléments d'information (films, musique, livres, news, images, pages Web, etc.) susceptibles d'intéresser l'utilisateur ;
 une recommandation de l'Union européenne, élément du droit de l'Union européenne
 recommandation W3C, dans un contexte Internet (web) ;
 une lettre de recommandation ;
 une recommandation en informatique ou dans un contexte technique.